Osoby:
 Fritz Bahrdt – niemiecki piłkarz ręczny
 Hans Paul Bahrdt – niemiecki socjolog
 Karl Friedrich Bahrdt – niemiecki teolog
 Vince Nahrdt – niemiecki pianista

Zobacz też:
 Bart
 Bard
 Barth